Вібо-Валентія — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Вібо-Валентія — провінція в Італії, у регіоні Калабрія.